Andrea Allio ist der Name folgender Personen:

* Andrea Allio der Ältere († nach 1652), italienischer Barock-Baumeister in Wien
 Andrea Allio der Jüngere († 1645), italienischer Barock-Baumeister in Wien